Бургундский дом или Бургундская династия () — несколько дворянских родов и династий.

Старший Бургундский дом 

Ветвь французского королевского рода Капетингов, правившая в герцогстве Бургундия в 1032—1361 годах. Родоначальником её был сын короля Франции Роберта II Благочестивого — Роберт I (ум.1076). Род угас в 1361 году после смерти Филиппа I Руврского.

Младший Бургундский дом 

Ветвь французского королевского рода Валуа, правившая в герцогстве Бургундия и ряде других владений в 1363—1477 годах. Родоначальником её был сын короля Франции Иоанна II Доброго — Филипп II Смелый (ум.1404). По мужской линии род угас в 1477 году после смерти Карла Смелого.

Графский Бургундский дом 

Дворянский род, больше известный как Иврейский дом, правивший в графстве Бургундия (Франш-Конте). Его родоначальником был Отто-Гильом (ок.958—21 сентября 1026), 1-й граф Бургундии с 982. Его потомки с перерывами правили в графстве до 1330 года.

Бургундская династия в Кастилии и Леоне 

Династия, ветвь Иврейского дома, правившая в испанских королевствах Кастилия и Леон в 1127—1369 годах. Основателем её был Раймунд Бургундский (ок.1059—24 мая 1107), женившийся в 1090 на Урраке Кастильской (24 июня 1081—8 марта 1126), ставшей в 1109 году королевой Кастилии и Леона. Их сын Альфонсо VII (1105—1157) унаследовал Кастилию и Леон после смерти матери. Последним представителем династии был Педро I Жестокий, убитый в 1369 году своим побочным братом Энрике Трастамарским, ставшим родоначальником Трастамарской династии.

Бургундская династия в Португалии 

Династия, ветвь Старшего Бургундского дома, правившая в Португалии в 1093—1383 годах. Её родоначальником был Генрих Бургундский (ум.1112), первый граф Португалии. После смерти в 1383 году Фернанду I трон перешел к побочной линии — Ависской династии.

Бургундия